Препелицэ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Препелицэ, Андрей (род. 1985) — румынский футболист, полузащитник сборной Румынии.
 Препелицэ, Олег (род. 1983) — молдавский регбист, игрок клуба «Красный Яр» и национальной сборной Молдавии.